Космонавтика 2015